Carlos van den Driessche, född 31 augusti 1901 i Bryssel, död 14 maj 1972, var en belgisk ishockeyspelare. Han var med i det belgiska ishockeylandslaget som kom på sjätte plats i Olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix och på fjortonde plats i Olympiska vinterspelen 1936 i Garmisch-Partenkirchen. Han tävlade även i rodd, tvåa utan styrman tillsammans med Philippe Van Volckxsom vid Olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam. De blev utslagna under första omgången.

Källor
 https://web.archive.org/web/20121114182019/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/va/carlos-van-den-driessche-1.html

Belgiska ishockeyspelare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Belgien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1924
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1928 från Belgien
Tävlande i rodd vid olympiska sommarspelen 1928
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1936 från Belgien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1936
Idrottare från Bryssel
Födda 1901
Avlidna 1972
Män